Niemcy:
 Waldbrunn – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Waldbrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Waldbrunn (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg

Osoby:
 Ernst Waldbrunn – austriacki aktor